Северный хозяин — двухнедельный, научно-популярный, экономический, сельскохозяйственный и кооперативный журнал. На обложке второе заглавие: «Известия Вологодского общества сельского хозяйства».

Описание издания 
Выходил с 1910 по 1919 годы. В 1910 году выходил под название "Известия Вологодского общества сельского хозяйства". Издателем являлось Вологодское общество сельского хозяйства, а с 1913 Вологодское общество сельского хозяйства совместно с коммерческим отделом при Обществе.

Журнал ставил своей основной задачей выяснение естественных, экономических, культурных и общественных условий сельского хозяйства и поднятия экономического благосостояния населения путём распространения знаний, развития техники сельской промышленности и всесторонней поддержки сельских кооперативов.

Редакторы 
 Н. Н. Румянцов, председатель Общества; 
 П. П. Котов с № 10 1912; 
 Д. И. Деларов с № 17 1916.

Приложения  
 1911, 1913—1914 брошюры по вопросам сельского хозяйства и кооперации. 
 1913 За пять лет (1908—1913). Сборник статей. Вологда, 1913. 56 с. 
 1915 Постановления I-го Областного съезда в г. Вологде 26—31 августа.

Ссылки 
Электронная версия журнала

Журналы на русском языке